Vindø kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vindø (Hobro Sogn) – en bebyggelse i Hobro Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Vindø (Sandby Sogn) – en bebyggelse i Sandby Sogn, Lolland Kommune